Тейлор, Чарльз:
 Тейлор, Чарльз Макартур Ганкей (род. 1948) — государственный и политический деятель, 22-й президент Либерии.
 Тейлор, Чарльз (род. 1931) — канадский философ.
 Тейлор, Чарльз — английский гебраист.